Суперкубок Белоруссии по футболу 2013 года — 4-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 17 марта 2013 года и в нём встретились футбольный клуб БАТЭ (Борисов), чемпион Высшей лиги 2012, и «Нафтан» из Новополоцка, обладатель Кубка Белоруссии 2011/2012.

Отчёт о матче 
Обладателем приза в третий раз в истории стал ФК БАТЭ. Победу со счётом 1:0 борисовчанам принёс точный удар Михаила Сивакова в компенсированное время.

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2012
 Кубок Белоруссии 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Беларуси. «Нафтан» — БАТЭ: бессистемный подход
 Суперкубок. Путь чемпиона

2013
Футбол в Европе в 2013 году
Футбольные соревнования в Минске
Март 2013 года
События 17 марта
Спорт в Белоруссии в 2013 году
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Нафтан»